Бурже́ — многозначный термин:

 Бурже — озеро во Франции, расположенное в департаменте Савойя.
 Смесь Бурже — лекарственное средство из группы всасывающихся антацидов.
 Бурже, Луи (1856—1913) — швейцарский фармаколог.
 Марта Виктория Мойя Бурже (1931—2020) — аргентинская актриса.
 Бурже, Поль () (1852—1935) — французский писатель.

См. также 
 Бурж (значения)
 Ле-Бурже